Joan Roig puede referirse a:

 Joan Roig (1629-1704), escultor español de estilo barroco;
 Joan Roig (1835-1918), escultor español;
 Joan Roig (1852-1909), pintor español.
 Joan Roig (1954), arquitecto español.

Véase también:
 Juan Roig